Синичьи мухоловки () — род воробьиных птиц из семейства мухоловковых.

Описание 
Длина тела 13-14 см. Питаются различными насекомыми из отрядов жесткокрылые, перепончатокрылые, чешуекрылые, прямокрылые и полужесткокрылые.

Классификация 
Род описал южноафриканский зоолог  в 1922 году. В мировой фауне два вида:

 Серогорлая мухоловка Myioparus griseigularis (Jackson, 1906)
 Синичья мухоловка Myioparus plumbeus (Hartlaub, 1858)

Распространение 
Встречаются в Африке.

Охрана 
Включены в список угрожаемых видов Международного союза охраны природы со статусом LC (Вызывающие наименьшие опасения) как представители рода Fraseria.

Примечания 

Мухоловковые
Роды птиц